Velebit je lahko:
 Velebit (Hrvaška)
 Velebit, Kanjiža (Srbija)